Heart River peut faire référence à :
Heart River (Dakota du Nord)
Heart River (Wyoming)
Heart River (Alberta)